Doctor Samuel León Brindis kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Doctor Samuel León Brindis, Mapastepec, Chiapas, 
 Doctor Samuel León Brindis, Palenque, Chiapas, 
 Doctor Samuel León Brindis, Socoltenango, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar